Hidroksidopamin se može odnositi na:

 2-Hidroksidopamin
 5-Hidroksidopamin
 6-Hidroksidopamin (oksidopamin)